

Гоум — переписна місцевість, штат Канзас
 Гоум — переписна місцевість, штат Вашингтон

Див. також 
 Гом (значення)
 «Home» — пісня Basshunter